Lauche steht für:

 Lauche, Bach im Schweizer Kanton Thurgau

Lauche ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Lauche, deutscher Pathologe (1890–1959)
 Walter Lauche (1939–2010), deutscher Maler und Grafiker
 Wilhelm Lauche, deutscher Gärtner, Dendrologe und Pomologe (1827–1883)
 Wilhelm Lauche (Gärtner, 1859), deutscher Gartenbaufachmann (1859–1950), Neffe von Wilhelm Lauche

Siehe auch:
 Lauch (Begriffsklärung)